Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Empire Slovak Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Anastasija Sevastovová, která se turnaje neúčastnila. Turnaj vyhrála nenasazená Barbora Záhlavová-Strýcová, jež porazila Karin Knappovou 6–2, 6–4.

Nasazení hráček 
  Jana Čepelová (1. kolo)
  Karin Knappová (finále)
  Vesna Doloncová (2. kolo)
  Melinda Czinková (1. kolo)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Alexa Glatchová (1. kolo)
  Stéphanie Foretzová Gaconová (1. kolo)
  Eleni Daniilidou (2. kolo, skreč)

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Externí odkazy 
 Draw 

Empire Slovak Open
Tenisové turnaje na Slovensku
Tenis v roce 2013